Tuska Open Air, коротко Tuska () — найбільший метал-фестиваль Скандинавських країн, який проходить зазвичай в останні вихідні червня в парку Кайсаньємі у фінському Гельсінкі. Фестиваль було започатковано 1998 року, після чого він щороку збирав більшу кількість людей. 2006 року його відвідали 33 тис.

Виконавці виступають на трьох сценах: Inferno, Sue та найбільшій — Radio Rock (до 2007 — Radio City).

Учасники за роком

1998 
Absurdus, Am I Blood, Babylon Whores, Barathrum, Corporal Punishment, Crimson Midwinter, D-Ray, Gandalf, Gorgoroth, Hundred Years, Impaled Nazarene, Kyyria, Nemeh's O.D., Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus

1999 
...And Oceans, 45 Degree Woman, Afterworld, Amorphis, Barathrum, Bury Me Deep, D-Ray, Dark Tranquillity, Divine Decay, Gandalf, Itä-Saksa, Jimsonweed, Lullacry, Nightwish, Painflow, Purity, Sentenced, Soul Above, Tarot, The 69 Eyes, Throne of Chaos, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Twilight Opera, Two Witches

2000 
Публіка: 5 000+

Babylon Whores, Children of Bodom, Diablo, Eternal Tears of Sorrow, Finntroll, Gamma Ray, Impaled Nazarene, Lullacry, Metal Gods, Nightwish, Pain, Reduce to Ash, Satyricon, Sinergy, Stone, Terveet Kädet, The Black League, The Crown, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, To/Die/For

2001 
Публіка: бл. 10 000

45 Degree Woman, Amon Amarth, Amorphis, Daniel Lion Eye And The Rollers, , Eläkeläiset, Finntroll, Gandalf, Headplate, Impaled Nazarene, In Flames, Katatonia, Kotiteollisuus, Rhapsody Of Fire, Rotten Sound, Stratovarius, The 69 Eyes, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Transport League, United Underworld, Yearning

2002 
Публіка: 15 000 (продано)

Ajattara, Blake, Брюс Дікінсон, Diablo, Demigod, Ensiferum, Impaled Nazarene, Machine Head, Maj Karman Kauniit Kuvat, Marduk, Moonsorrow, Mustasch, Nightwish, Sara, Sentenced, Sonata Arctica, Suburban Tribe, Sunride, The Crown, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Verenpisara

2003 
Публіка: бл. 16 500

Amorphis, Arch Enemy, Barathrum, Behemoth, Children Of Bodom, Divine Decay, Edguy, Finntroll, Horna, Immortal Souls, Lordi, , Lullacry, Mannhai, Mauron Maiden, Ministry, Mokoma, Moonsorrow, Norther, Reverend Bizarre, Rotten Sound, Sentenced, Soulfly, Stratovarius, Tarot, The 69 Eyes, The Haunted, Thunderstone, Thyrane, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Type O Negative

2004 
Публіка (підсумок трьох днів): бл. 30 000

Beseech, Blake, Chaosbreed, Charon, Dark Funeral, Dark Tranquillity, Death Angel, Dew-Scented, Diablo, Dio, Dismember, Drive, D.S.K., Ensiferum, Fear Factory, In Flames, Impaled Nazarene, Kilpi, Kotiteollisuus, Nasum, Nightwish, Machine Men, Mokoma, Sinergy, Soilwork, Sonata Arctica, Suburban Tribe, Swallow the Sun, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Trollheim's Grott, Turisas, Twilightning

2005 
Публіка (підсумок трьох днів): 33 000+ (продано)

Accept, Ajattara, Amoral, Apocalyptica, Callisto, Children of Bodom, Deathchain, Destruction, Dimmu Borgir, Evergrey, Finntroll, Gamma Ray, Hieronymus Bosch, Lake of Tears, Malediction, Mnemic, Monster Magnet, Naglfar, Pain Confessor, Paska, Primal Fear, Rotten Sound, Scarve, Sentenced, Sinking, Skyclad, Stam1na, Teräsbetoni, Testament, Thunderstone, Turmion Kätilöt, Viikate, Wintersun

2006 
Публіка (підсумок трьох днів): бл. 33 000

Amorphis, Anathema, April, Arch Enemy, Burst, Celtic Frost, Deathstars, Diablo, Epica, Freedom Call, Gojira, Impaled Nazarene, Kalmah, Mendeed, Metsatöll, Mokoma, Nine, Norther, Opeth, Pain Confessor, Sodom, Sonata Arctica, Stam1na, Suburban Tribe, Swallow the Sun, Tarot, The Scourger, The Sisters Of Mercy, Timo Rautiainen, Venom, Verjnuarmu, Wintersun

2007 
Публіка (підсумок трьох днів): бл. 33 000

45 Degree Woman, Before The Dawn, Blind Guardian, Brother Firetribe, Children Of Bodom, D'espairsRay, DragonForce, Emperor, Finntroll, Hatesphere, Immortal, Imperia, Insomnium, Isis, Katatonia, Legion of the Damned, Maj Karma, Mercenary, Misery Index, Moonsorrow, Moonspell, Naildown, Nicole, Pain, Profane Omen, Scent of Flesh, Stratovarius, Sturm Und Drang, Thunderstone, Turisas, Vader, W.A.S.P.

2008 
Публіка (підсумок трьох днів): 36 000 (продано)

Amon Amarth, Before the Dawn, Behemoth, Carcass, Diablo, Dimmu Borgir, Discard, Dream Evil, Dying Fetus, Entombed, Fields of the Nephilim, Ghost Brigade, Job For A Cowboy, Kalmah, Killswitch Engage, Kiuas, Kreator, KYPCK, Mokoma, Morbid Angel, Nile, Noxa, Primordial, Shade Empire, Slayer, Sonata Arctica, Sotajumala, Stam1na, The Scourger, The Sorrow, Tracedawn and Týr

2009 
Публіка (підсумок трьох днів): бл. 28 000

All That Remains, Amoral, Amorphis, The Black Dahlia Murder, Callisto, Dauntless, Deathchain, Eluveitie, Ensiferum, Evile, Firewind, Gama Bomb, Girugamesh, Gojira, Immortal, Jon Oliva's Pain, Legion of the Damned, Medeia, Mucc, My Dying Bride, Neurosis, Parkway Drive, Pestilence, Profane Omen, Rotten Sound, Sabaton, Stam1na, Suicidal Tendencies, The Faceless, Tukkanuotta, Volbeat

2010 
Публіка (підсумок трьох днів): понад 33 000 (продано)

Amatory, The Arson Project, Barren Earth, Bloodbath, Cannibal Corpse, Девін Таунсенд, Finntroll, FM2000, , Hypocrisy, Insomnium, Kamelot, Megadeth, Nevermore, Nile, Obituary, Overkill, Pain, Rytmihäiriö, Satyricon, Sotajumala, Swallow The Sun, Tarot, Testament, Torture Killer, Trigger The Bloodshed, Warmen

2011 
Amon Amarth, Amorphis, At the Gates, Arch Enemy, Blind Guardian, The Devin Townsend Project, Epica, Exodus, Forbidden, Meshuggah, Morbid Angel, Katatonia, Kvelertak, Killing Joke, Electric Wizard, Enslaved, Moonsorrow, Wintersun, Witchery, Agnostic Front, Oranssi Pazuzu, Spiritual Beggars, Turisas, Impaled Nazarene, Grave, Shining, Mygrain, Church of Misery, Misery Index, Jex Thoth, Cavus, Lighthouse Project, Cause for Effect, Goresoerd, Gaf, Feastem, Fleshpress, Black Breath, Tarot, Bulldozer, Hell, Omnium Gatherum, Ghost, Medeia, Axegressor, Tinner, Hooded Menace, Mygrain, Black Cruxifixion, Lighthouse Project, Cause for Effect, Carnalation, Total Self Hatred, Mononen, Rotten Sound

2012
Публіка (підсумок трьох днів): 26 000+

Alcest, Amoral, Animals as Leaders, Apocalyptica, Arcturus, Baroness, Behemoth, Demigod, Edguy, Exodus, For the Imperium, Hatebreed, Horna, Insomnium, Jess and the Ancient Ones, Lamb of God, Megadeth, Metsatöll, Ministry, Mokoma, Napalm Death, One Morning Left, Overkill, Profane Omen, Sabaton, Saint Vitus, Skeletonwitch, Sonata Arctica, Suicide Silence, Suidakra, Swallow the Sun, Textures, The Man-Eating Tree, Trivium, Victims, Winterwolf

2013
Публіка (підсумок трьох днів): 25 000+

Nightwish, King Diamond, Testament, Bolt Thrower, Kreator, Amorphis, Stam1na, Soilwork, Stratovarius, Wintersun, Amaranthe, Ihsahn, Leprous, Asking Alexandria, TesseracT, Von, Urfaust, We Butter the Bread with Butter, Deathchain, Black City, Abhorrence, Torture Killer, Dreamtale, Hateform, Santa Cruz

2014
Публіка (підсумок трьох днів): 24 000+ 

Emperor, Anthrax, Dimmu Borgir, Children of Bodom, Satyricon, Bring Me the Horizon, Neurosis, Carcass, Stone, Shining, Turmion Kätilöt, Insomnium, Ensiferum, Orphaned Land, Metal Church, Poisonblack, We Came as Romans, Battle Beast, Tankard, Hamferð, Powerwolf, Santa Cruz, Beastmilk, Amoral, Speedtrap, Cutdown, Altair, Arion

2015
Публіка (підсумок трьох днів): 25 000+ 

Alice Cooper, Sabaton, In Flames, Lamb Of God, Opeth, Abbath, Exodus, Amorphis, Stratovarius, Mokoma, Architects, Loudness, Bloodbath, Blues Pills, Ghost Brigade, Ne Obliviscaris, Einherjer, Warmen, The Sirens, Sotajumala, Krokodil, Bombus, Enforcer

2016
Публіка (підсумок трьох днів): 28 000+ 

Ghost, Avantasia, Children of Bodom, Testament, Anthrax, Behemoth, Katatonia, Stam1na, Kvelertak, Hatebreed, Turmion Kätilöt, Gojira, With the Dead, Lordi, Swallow the Sun, Cain's Offering, Diablo, Primordial, Thunderstone, Tsjuder, Cattle Decapitation, Obscura, Havok, Nervosa, Myrkur, Delain, Mantar, Beast In Black, Jess and the Ancient Ones

2017

20-тий ювілейний фестиваль побив всі рекорди - 37 000 відвідувачі за 3 дні. 

HIM, Sabaton, Mastodon, Apocalyptica, Devin Townsend Project, Suicidal Tendencies, Amorphis, Mayhem, Triptykon, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Soilwork, Sonata Arctica, Dirkschneider, Wintersun, Baroness, Electric Wizard, Mokoma, Insomnium, Lost Society, Vuur, Brujeria, Rotten Sound, Avatarium, Battle Beast, Brother Firetribe, Jimsonweed, Impaled Nazarene, Barathrum, Baptism, Oranssi Pazuzu, Trap Them, LIK, The Raven Age, Kohti Tuhoa, Ratface, Pekko Käppi & KHHL, Huora, Amendfoil, Demonztrator, Fear Of Domination, Mind Riot, Sleep of Monsters, Throes of Dawn, Paara, Alabama Kush

2018

Кількість відвідувачів: 34 000+

Body Count ft. Ice-T, Gojira, Parkway Drive, Kreator, Europe, Dead Cross, Arch Enemy, Emperor, Meshuggah, At The Gates, Clutch, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Crowbar, Mokoma, Turmion Kätilöt, Ihsahn, Hallatar, Moonsorrow, Leprous, Carpenter Brut, The 69 Eyes, Beast In Black, Bombus, Grave Pleasures, Lauri Porra Flyover Ensemble, Tribulation, Shiraz Lane, Stick To Your Guns, Charm The Fury, Mantar, Arion, Foreseen, Red Death, Feastem, Hard Action, Hexhammer, Galactic Empire, Gloomy Grim, Crimfall, Blind Channel, Baest, Temple Balls, Black Royal, Six Inch, Keoma, Tyrantti

2019

22-ий фестиваль проходитиме з 28 до 30 червня 2019 року.

Див. також 
 Металічна меса

Посилання 
 Офіційний сайт

Музика Гельсінкі
Музичні фестивалі
Засновані у Фінляндії 1998